Honda NSX (de l'acrònim en anglès New Sportscar eXperimental), model d'automòbil esportiu fabricat per Honda
 nsx també és el codi ISO 639-3 del songo, llengua parlada a Angola